Rachel Keller est le personnage principal du film Le Cercle et le Le Cercle 2.
 Rachel Keller est une actrice américaine née en 1992.